Un réseau domestique est un réseau à l'échelle du foyer, plus particulièrement :
 un réseau électrique domestique ;
 un réseau informatique domestique.

Voir aussi